Владимир Иванович Шевцов: Шевцов, Владимир Иванович (род. 1938) — советский и российский ортопед
 Шевцов, Владимир Иванович (1945—2020) — советский альпинист, вулканолог.